Scuderia Toro Rosso je nekdanje moštvo Formule 1, ki je dirkalo med sezonama  in .

Moštvo je nastalo novembra 2005, ko je avstrijsko podjetje Red Bull od avstralskega poslovneža Paula Stoddarta kupilo moštvo Minardi in sedež tega moštva v italijanskem mestu Faenza. Scuderia Toro Rosso je bila drugo moštvo Formule 1 v lasti podjetja Red Bull, ki je konec leta 2004 odkupilo moštvo Jaguar Racing in ga pred sezono 2005 preimenovalo v Red Bull Racing. Do novembra 2008 je bila Scuderia Toro Rosso v 50-odstotni lasti Red Bulla in 50-odstotni lasti nekdanjega avstrijskega dirkača Gerharda Bergerja, ki je potem svoj delež prodal nazaj Red Bullu. V italijanščini toro rosso pomeni 'rdeči bik', enako kot red bull v angleščini.

Scuderia Toro Rosso je debitirala v sezoni 2006, ko je moštvo doseglo tudi prvo točko za osmo mesto Vitantonia Liuzzija na Veliki nagradi ZDA. Edino zmago je za moštvo dosegel Sebastian Vettel na dirki za .

Pred sezono 2020 so pri Red Bullu moštvo preimenovali v Scuderia AlphaTauri.

Popoln pregled rezultatov 

|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| STR1
|rowspan="3"| Cosworth TJ2005 3.0 V10
|rowspan="3"| 
|
| BAH
| MAL
| AVS
| SMR
| EU
| ŠPA
| MON
| VB
| KAN
| ZDA
| FRA
| NEM
| MAD
| TUR
| ITA
| KIT
| JAP
| BRA
|
|
|
!rowspan="3"| 1
!rowspan="3"| 9.
|-
|align="left"|  Vitantonio Liuzzi
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 13
|
|
|
|-
|align="left"|  Scott Speed
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 11
|
|
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| STR2
|rowspan="4"| Ferrari 056 2.4 V8
|rowspan="4"| 
|
| AVS
| MAL
| BAH
| ŠPA
| MON
| KAN
| ZDA
| FRA
| VB
| EU
| MAD
| TUR
| ITA
| BEL
| JAP
| KIT
| BRA
|
|
|
|
!rowspan="4"| 8
!rowspan="4"| 7.
|-
|align="left"|  Vitantonio Liuzzi
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 13
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Scott Speed
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Sebastian Vettel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 19
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|-
!rowspan="5"| 
|rowspan="3"| STR2B
|rowspan="5"| Ferrari 056 2.4 V8
|rowspan="5"| 
|
| AVS
| MAL
| BAH
| ŠPA
| TUR
| MON
| KAN
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| EU
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KIT
| BRA
|
|
|
!rowspan="5"| 39
!rowspan="5"| 6.
|-
|align="left"| 
|style="background:#dfffdf;"| 7†
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Sebastian Vettel
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|rowspan="2"| STR3
|align="left"| 
|
|
|
|
|
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 14
|
|
|
|-
|align="left"|  Sebastian Vettel
|
|
|
|
|
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 4
|
|
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| STR4
|rowspan="4"| Ferrari 056 2.4 V8
|rowspan="4"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| TUR
| VB
| NEM
| MAD
| EU
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| BRA
| ABU
|
|
|
|
!rowspan="4"| 8
!rowspan="4"| 10.
|-
|align="left"| 
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Jaime Alguersuari
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|-
|align="left"|    Sébastien Buemi
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 8
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| STR5
|rowspan="3"| Ferrari 056 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| BAH
| AVS
| MAL
| KIT
| ŠPA
| MON
| TUR
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| BRA
| ABU
|
|
!rowspan="3"| 13
!rowspan="3"| 9.
|-
|align="left"|    Sébastien Buemi
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 15
|
|
|-
|align="left"|  Jaime Alguersuari
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 9
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| STR6
|rowspan="3"| Ferrari 056 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| TUR
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| IND
| ABU
| BRA
|
|
!rowspan="3"| 41
!rowspan="3"| 8.
|-
|align="left"|    Sébastien Buemi
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#CFCFFF;"| 12
|
|
|-
|align="left"|  Jaime Alguersuari
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#CFCFFF;"| 21†
|style="background:#CFCFFF;"| 15
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| STR7
|rowspan="3"| Ferrari 056 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| IND
| ABU
| ZDA
| BRA
|
!rowspan="3"| 26
!rowspan="3"| 9.
|-
|align="left"|  Daniel Ricciardo
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 13
|
|-
|align="left"|  Jean-Éric Vergne
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| STR8
|rowspan="3"| Ferrari 056 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| KAN
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| KOR
| JAP
| IND
| ABU
| ZDA
| BRA
|
|
!rowspan="3"| 33
!rowspan="3"| 8.
|-
|align="left"|  Jean-Éric Vergne
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 15
|
|
|-
|align="left"|  Daniel Ricciardo
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 19
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 10
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| STR9
|rowspan="3"| Renault Energy F1-2014 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| BAH
|| KIT
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| AVT
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| RUS
|| ZDA
|| BRA
|| ABU
|
|
!rowspan="3"| 30
!rowspan="3"| 7.
|-
|align="left"|  Jean-Éric Vergne
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 12
|
|
|-
|align="left"|  Daniil Kvjat
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| STR10
|rowspan="3"| Renault Energy F1-2015 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| BAH
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| AVT
|| VB
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| RUS
|| ZDA
|| MEH
|| BRA
|| ABU
|
|
!rowspan="3"| 67
!rowspan="3"| 7.
|-
|align="left"|  Max Verstappen
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 17†
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 16
|
|
|-
|align="left"|  Carlos Sainz Jr.
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| STR11
|rowspan="4"| Ferrari 060 1.6 V6 t
|rowspan="4"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| RUS
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| AVT
| VB
| MAD
| NEM
| BEL
| ITA
| SIN
| MAL
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
!rowspan="4"| 63
!rowspan="4"| 7.
|-
|align="left"|  Max Verstappen
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Daniil Kvjat
|
|
|
|
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#efcfff;"| Ret
|-
|align="left"|  Carlos Sainz Jr.
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Ret
|-
!rowspan="5"| 
|rowspan="5"| STR12
|rowspan="5"| Toro Rosso 1.6 V6 t
|rowspan="5"| 
|
| AVS
| KIT
| BAH
| RUS
| ŠPA
| MON
| KAN
| AZE
| AVT
| VB
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| MAL
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
|
!rowspan="5"| 53
!rowspan="5"| 7.
|-
|align="left"|  Daniil Kvjat
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 14†
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|style="background:#dfffdf;"| 10
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Pierre Gasly
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 13
|
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 16
|
|-
|align="left"|  Brendon Hartley
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|
|-
|align="left"|  Carlos Sainz Jr.
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| STR13
|rowspan="3"| Honda RA618H 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| AZE
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| RUS
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
!rowspan="3"| 33
!rowspan="3"| 9.
|-
|align="left"| Pierre Gasly
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#efcfff;"| Ret
|-
|align="left"| Brendon Hartley
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 20†
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 19†
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 12
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| C37
|rowspan="3"| Ferrari 062 EVO 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| AZE
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| RUS
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
!rowspan="3"| 48
!rowspan="3"| 8.
|-
|align="left"| Marcus Ericsson
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|-
|align="left"| Charles Leclerc
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 19
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 18†
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 7
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| STR14
|rowspan="4"| Honda RA619H 1.6 V6 t
|rowspan="4"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| AZE
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| RUS
| JAP
| MEH
| ZDA
| BRA
| ABU
!rowspan="4"| 85
!rowspan="4"| 6.
|-
|align="left"| Alexander Albon
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"| Pierre Gasly
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 16†
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#cfcfff;"| 18
|-
|align="left"| Daniil Kvjat
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 10
|style="background:#dfffdf;"| 9
|}

Zunanje povezave

 

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 2005
Športna moštva, razpuščena leta 2019